Crusch ist
der rätoromanische Name der Gemeinde Grüsch im Kanton Graubünden, Schweiz
eine Fraktion der Gemeinde Sent, Kanton Graubünden, Schweiz; siehe Crusch (Sent)